Реджо-ди-Калабрия:

 Реджо-ди-Калабрия — город в Италии.
 Реджо-ди-Калабрия — провинция в Италии.